Antwan Tolhoek (ur. 29 kwietnia 1994 w Yerseke) – holenderski kolarz szosowy.

Osiągnięcia 
Opracowano na podstawie:

Rankingi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Holenderscy kolarze szosowi
Kolarze Team LottoNL-Jumbo
Kolarze Trek-Segafredo
Urodzeni w 1994